Уч-Терек (село) - Токтогульський район, Ошська область, Киргизстан
 Уч-Терек (гора) - гора в Криму, Демерджі-яйла